Рекопа Південної Америки 2017 — 25-й розіграш турніру. Матчі відбулись 5 квітня та 11 травня 2017 року між володарем Кубка Лібертадорес 2016 клубом Атлетіко Насьйональ та володарем Південноамериканського кубка 2017 клубом Шапекоенсе. Переможцем став Атлетіко Насьйональ.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2017
2017 у футболі